Gericht Werfen steht für:

 Gerichtsbezirk Werfen, Verwaltungseinheit des Erzstiftes und später Landes Salzburg
 Bezirksgericht Werfen, Gericht mit Sitz in Werfen Markt